Das Lied Molitwa Russkich ( – ) wird von einigen Autoren als offizielle Nationalhymne des Russischen Reiches unter Zar Alexander I. von 1816 bis 1833 angesehen. Der Text stammt von Wassili Schukowski, die Melodie ist diejenige von "God Save the King".

Text

Siehe auch 
 Liste ehemaliger Nationalhymnen

Weblinks 
 Die Hymne auf der Museumswebseite russischer Hymnen (russisch)
 Die Staatssymbolik des neuen Russland im Wandel, S. 38

Historische Nationalhymne
Russische Geschichte (19. Jahrhundert)
Musik (Russland)